Maghraouas, groupe de Berbères de la confédération des Zénètes.
 Maghraoua, commune algérienne de la wilaya de Médéa.
 Maghraoua, commune marocaine de la province de Taza.
 Maghrawa, ancienne ville en Tunisie.